Z – dwudziesta szósta litera alfabetu łacińskiego, trzydziesta litera alfabetu polskiego.

Z 
 zbiór liczb całkowitych (od niem. Zahlen)
 Z od niem. zusammen 'razem' - izomeria geometryczna
 impedancja elektryczna (zawada; opór elektryczny pozorny) – wielkość fizyczna (elektryczność)
 zetta – nazwa przedrostka w układzie SI oznaczającego mnożnik 1021
 Z – symbol liczby atomowej
 bozon Z – cząstka elementarna
 Z – komputerowa strategiczna gra czasu rzeczywistego
 Z – thriller polityczny w reżyserii Costy Gavrasa
 Z – francuski eksperymentalny okręt podwodny z początku XX wieku
 Z – jeden z symboli umieszczanych na pojazdach wojskowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w inwazji na Ukrainę

z 
 zepto – nazwa przedrostka w układzie SI oznaczającego mnożnik 10−21

Zobacz też 
 skrót jednoliterowy